est un ancien conte du folklore japonais.

Légende 

Dans le temple Morin-ji dans la province de Joshiu se trouve une bouilloire à thé qu'un prêtre décide de suspendre dans l’âtre de la cheminée afin de faire bouillir de l’eau pour son thé.

Sous ses yeux ébahis, la bouilloire se transforme peu à peu en chien viverrin (tanuki) : les quatre pieds de la théière se transforment en quatre pattes, le bec verseur prend l'aspect du museau de l'animal et l'anse de la théière devient la queue.

Médusé, le prêtre appelle les novices du temple afin qu’ils puissent contempler le phénomène. Pendant qu’ils discutent bêtement à son sujet, la bouilloire s’envole à travers la pièce. Le prêtre et ses novices se lancent à sa poursuite. Mais d’une souplesse étonnante, l'animal-objet leur échappe toujours. Finalement, conjuguant leurs efforts, ils parviennent à se saisir du lutin, le mettent dans une boîte afin de le transporter et de le jeter au loin.

Le prêtre pense alors qu’il serait dommage de jeter cette bouilloire alors qu’il pourrait la vendre même pour un faible prix. Il propose l'objet - qui, pendant ce temps, a repris l’aspect d’une bouilloire classique - à un rétameur qui passait par là. Celui-ci en prend possession en échange de quelques piécettes et rentre chez lui avec le paquet.

Dans son sommeil, il perçoit un bruit étrange au contact de son oreiller. Ouvrant les yeux, il voit la bouilloire, couverte de fourrure, courir sur quatre pattes. À peine le rétameur a-t-il réalisé que la bouilloire reprend son aspect habituel.

Le même phénomène se reproduisant, le rétameur présente l’objet à un ami. Ce dernier lui conseille de l’exhiber en tant que curiosité. Bientôt, la réputation de la bouilloire arrive aux oreilles du prince qui convie le rétameur pour lui présenter cette merveille. Toute la cour s'amuse des transformations de la bouilloire si bien que le rétameur doit faire face à de nombreuses demandes. Fortune faite, il rapporte la bouilloire au temple où elle est toujours visible.

Voir aussi 

 Contes et légendes du Japon
 Henri L. Joly, Legend in Japanese Art, Editions Charles E. Tuttle Company, Rutland, Vermont & Tokyo, Japon 

Conte japonais
Folklore japonais